Marian Gorzkowski (1830–1911) – pisarz, kolekcjoner, powiernik Jana Matejki
 Marian Gorzkowski (1915–1992) – żołnierz Wojska Polskiego i Armii Krajowej, kawaler Orderu Virtuti Militari